Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 947 dans le monde.

 Route nationale 947 en Belgique
 Route régionale 947 en Finlande
  dans certains départements, en France